Нашаты́рь может означать:
 Нашатырь — природный минерал, состоящий из хлорида аммония.
 Одно из названий хлорида аммония.
 Разговорное название нашатырного спирта.